S60, S.60 ou S-60 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 AZP S-60, un système de défense antiaérien soviétique ;
 , un sous-marin de la Marine indienne.

Musique 
 S.60, Zur Trauung. Geistliche Vermählungsmusik (Ave Maria III), une œuvre chorale sacrée de Franz Liszt.

Photographie 
 Canon PowerShot S60, un appareil photo numérique du fabricant japonais Canon.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, d’après la classification internationale des maladies.

Télécommunications 
 Symbian S60, un système d'exploitation pour téléphones portables principalement utilisé par Nokia.

Transports 
Automobile
 Volvo S60, un modèle du constructeur suédois Volvo.

Train
  Ligne S60 du S-Bahn de Stuttgart en Allemagne,
  Ligne S60 du S-Bahn de Vienne en Autriche,
  Ligne S60 du RER Fribourgeois en Suisse.
  Ligne S60 du RER Tessinois (ligne de chemin de fer Lugano–Ponte Tresa) en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie